Yang Sen – chiński generał
 Yang Sen – chiński generał i komunista
 Yang Sen – tajwański baseballista
 Yeung Sum (Yang Sen) – hongkoński polityk
 Victor Sen Yung – amerykański aktor
 Yang Sen – chiński lekkoatleta, paraolimpijczyk